Cristián Augusto II, duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburgo (1798 - 1869) generalmente conocido por su primer nombre, Cristián, duque de Augustenburgo, fue pretendiente de las regiones de Schleswig y Holstein, y señor feudal de Augustemburg y Sonderburg. Él era príncipe de la Casa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg y descendiente de una rama de la Casa Real Danesa de Oldemburgo.

Biografía 
Era el hijo mayor y heredero de Luisa Augusta de Dinamarca y Federico Cristián II, duque de Augustenburgo. Como tal, pudo haber ocupado el trono danés. Era cuñado del rey Cristián VIII y sobrino del rey Federico VI.

Cristián se casó en 1820 con su prima segunda, la condesa Luisa Sofía de Danneskiold-Samsøe (1797-1867), una noble danesa y pariente de los reyes de Dinamarca, que pertenecía a una rama bastarda de la Casa de Oldemburgo.

Falleció en su castillo de Primkenau en Silesia, entonces parte del reino de Prusia.

Descendencia 
Tuvieron varios hijos:
 Alejandro Federico Guillermo Christian Carlos Augusto (20 de julio de 1821 - 3 de mayo de 1823), muerto joven.
 Luisa Augusta (28 de agosto de 1824 - 30 de mayo de 1872).
 Carolina Amalia (15 de enero de 1826 - 3 de mayo de 1901).
 Guillermina (24 de marzo de 1828 - 4 de julio de 1829).
 Federico VIII de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (6 de julio de 1829 - 14 de enero de 1880), después Duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, nacido en 1829 en Augustenburg.
 Cristián de Schleswig-Holstein (22 de enero de 1831 - 28 de octubre de 1917), casado con la Elena del Reino Unido. Padres de Alberto, duque de Schleswig-Holstein.
 Carolina Cristina Augusta Emilia Enriqueta Isabel (2 de agosto de 1833 - 18 de octubre de 1917) casada morganáticamente en 1872 con Johann Friedrich von Esmarch.

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Orden del Elefante ().
  Caballero gran cruz de la Orden Real Güélfica (1843). ().

Ancestros

Referencias

Individuales

Bibliografía 
 Johannes Heinrich Gebauer: Christian August, Herzog von Schleswig Holstein. Ein Beitrag zur Geschichte der Befreiung Schleswig-Holsteins. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart u. a. 1910.
 Karl Lorentzen: Christian Karl Friedrich August, Herzog von Schleswig-Holstein. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 4, Duncker & Humblot, Leipzig 1876, pp. 205-211.
 Hans Harald Hennings: Christian Karl Friedrich August. En: Neue Deutsche Biographie (NDB). Vol. 3, Duncker & Humblot, Berlín 1957, ISBN 3-428-00184-2, p. 237 f.
 Mikkel Venborg Pedersen: Die Herzöge von Augustenburg; in: Die Fürsten des Landes. Herzöge und Grafen von Schleswig, Holstein und Lauenburg, im Auftrag der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte herausgegeben, pp. 310-341.

Nobles de Dinamarca del siglo XVIII
Nobles de Dinamarca del siglo XIX
Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
Caballeros de la Orden del Elefante
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Nacidos en Copenhague